Ivan Herceg ist der Name folgender Personen:

* Ivan Herceg (Schauspieler) (* 1981), kroatischer Schauspieler
 Ivan Herceg (Fußballspieler) (* 1990), kroatischer Fußballspieler